La edición 104.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 25 de junio y el 8 de julio de 1990 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 2.561.585 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el sueco  Stefan Edberg  logrando el segundo y último triunfo de los que obtendría en Wimbledon al imponerse en la final al alemán Boris Becker.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Martina Navrátilová logrando el noveno y último triunfo de los que obtendría en Wimbledon al imponerse a su compatriota  Zina Garrison.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1990